Radzanów (gromada w powiecie białobrzeskim) (radomski/białobrzeski)
 Radzanów (gromada w powiecie mławskim)